Локальный цвет в живописи — используемый художником условный цвет, соответствующий исходной окраске изображаемого предмета. Доминирующий оттенок цвета, без учёта света, теней, рефлексов от окружающих предметов, вне зависимости от расположения предмета в пространстве.

Данное понятие ввел Леонардо да Винчи в своей книге «Трактат о живописи». В работах Леонардо этот приём отчетливо виден в пейзажах находящихся на заднем плане картин. Применение локального цвета свойственно для изобразительного искусства времен средневековья, раннего Возрождения и классицизма.

Локальный цвет отвергался импрессионистами, использовался активно экспрессионизмом и в других направлениях искусства XX века.

Локальный цвет в реалистической живописи и в научных исследованиях зрительного восприятия используется в значении цвета, который является результатом интерпретации мозгом для конкретного участка изображения. Этот цвет может существенно отличаться как от исходного, неискажённого окружением цвета предмета, так и от спектральной характеристики изображения, наблюдаемого человеком.

Локальный цвет в скульптуре — цвет исходного материала, непокрашенных участков.

См. также 
 Метамерия (цвет)
 Цветопостоянство

Примечания

Источники 
 

Изобразительное искусство
Цвет